«Мангфалльплац» () — конечная станция Мюнхенского метрополитена, расположенная на линии . Станция находится в районе Унтергизинг-Харлахинг ().

История 
Открыта 8 ноября 1997 года в составе участка «Колумбусплац» — «Мангфалльплац». Станция названа в честь реки Мангфалль, из которой берётся большая часть питъевой воды для Мюнхена.

Архитектура и оформление 
Однопролётная станция мелкого заложения. Архитектор — Паоло Нестлер (). Из-за тесноты на поверхности, стены станции — косые и не облицованы. Естественно оставленные стены контрастируют с табличка красного цвета примерно на высоте человеческого роста, а также в трёх рядах ламп. Лампы светят в алюминиевый экран на потолке, который косвенно распределяет свет по платформе. Имеет два выхода по обоим концам платформы, северный — в виде пандуса, по которому попадаешь в подземный вестибюль. В южном торце платформы расположен лифт.

Таблица времени прохождения первого и последнего поезда через станцию

Пересадки 
Проходит автобус линии 139. Есть перехватывающая парковка на 255 мест.

См. также 
 Список станций Мюнхенского метрополитена

Примечания

Ссылки 
 «Мангфалльплац» на сайте muenchnerubahn.de
 План окрестности станции

Станции Мюнхенского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1997 году